Boley peut désigner :

Toponyme 
 Boley, la municipalité du comté d'Okfuskee en Oklahoma aux États-Unis.

Patronyme 
 Guy Boley (1952), un écrivain français.